Hofsá – rzeka we wschodniej Islandii
 Hofsá – rzeka w północnej Islandii, dopływ Vestari-Jökulsá